est un mot anglais signifiant « paranoïaque ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film américain de Paul Leder sorti en 1978 ;
 Paranoid, film britannique de John Duigan sorti en 2000 ;
 , film américain d' sorti en 2000 ;
 , court-métrage américain de  sorti en 2000.

Télévision 
 Paranoid, une série policière germano-britannique diffusée en 2016.

Musique

Groupe 
 , groupe allemand d'.

Album 
 , album du groupe  sorti le .

Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album Grand Funk sorti le  ;
 Paranoid, chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 Paranoid, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Paranoid Android, chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 I Think I'm Paranoid, chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le .